1967-1970